Friedrich Köppen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Köppen (Philosoph) (1775–1858), deutscher Philosoph
 Friedrich Theodor Köppen (auch Fjodor Petrowitsch Köppen; 1833–1907/1908), russischer Entomologe und Botaniker